Marlenites lysi är en ringmaskart som beskrevs av Taugourdeau 1971. Marlenites lysi ingår i släktet Marlenites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
lysi